Клингенбах (, , ) — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд неподалёку от границы с Венгрией. 

Входит в состав округа Айзенштадт.  . Официальный код  —  10305.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Франк (СДПА) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 СДПА занимает 10 мест.
 АНП занимает 5 мест.

Примечания 

Общины Бургенланда